Antanosy peut désigner :
les Antanosy, un peuple de Madagascar
l'antanosy (ou tanosy), leur langue